Jan Kosina (1859-1943) – polski leśnik, inżynier mierniczy
 Jan Kosina (1860-1926) – czeski adwokat i polityk
 Jan Kosina (1894-1940) – major dyplomowany, ofiara zbrodni katyńskiej
 Jan Kosina (1924-1998) – polski marynarz ochotnik

 Zobacz też 
 Jan Kozina